Ку́бок Фра́нции по футбо́лу (), или Кубок Шарля Симона () — ежегодное соревнование для французских футбольных клубов, проводимое Федерацией футбола Франции с 1918 года. Кубок не был разыгран лишь один раз — в 1992 году. Тогда в полуфинальной игре между «Бастией» и «Марселем» рухнула трибуна стадиона «Стад Арман-Сезари». Погибли 15 человек и более 1500 были ранены. Дальнейший розыгрыш решили не проводить.

В Кубке имеют право участвовать профессиональные футбольные клубы, а также любительские футбольные клубы. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом Франции в Суперкубке и получает право выступить в Лиге Европы.

Кубок Франции — переходящий приз. Взамен переходящего приза вручается его копия.

История 
Кубок был создан после Первой мировой войны и был назван в честь Шарля Симона — футболиста и одного из основателей Федерации футбола Франции, который умер во время войны.

Рекордсменом по выигранным кубкам является «Пари Сен-Жермен» — 14 титулов.

С 1927 года президент Франции всегда посещает финал кубка и вручает трофей капитану команды-победительнице. Гастон Думерг был первым французским президентом, который принимал участие на церемонии.

Финалы

Достижения

По клубам

По годам

Примечания

Ссылки 
 Кубок Франции на сайте FFF
 Кубок Франции на сайте LFP
 Кубок Франции: результаты, статистика

Футбольные соревнования во Франции
 
Национальные футбольные кубки